Суммирующая машина — механическая машина, автоматически суммирующая числа, вводимые в неё оператором.

Классификация 
Суммирующие машины бывают двух типов — незаписывающие (отображающие результаты вычисления с помощью поворота цифровых колёс) и записывающие (печатающие ответ на ленте или на листе бумаги).

Незаписывающие 
К незаписывающим машинам относятся машины марки  и ряд более примитивных машин. Они сравнительно дёшевы, удобны в работе, но обычно имеют мало дополнительных функций. Отличительная особенность большинства незаписывающих машин — параллельный ввод разрядов числа с помощью рычагов или клавиатуры с несколькими столбцами.
Одной из самых простых машин такого типа является Resulta.

Существуют предельно простые карманные суммирующие машины без параллельного ввода. Простейшая из них — реечная (счислитель Куммера). Также бывают карманные машины дисковой и цепной схемы.

Записывающие 
В записывающую машину числа обычно вводятся последовательно, с помощью десятиклавишной клавиатуры (как на современном калькуляторе); чаще всего такие машины двухпериодные (эта особенность связана с большой массой печатающего устройства, которое было бы тяжело приводить в работу усилием нажимающих на клавиши пальцев).
Записывающие машины были распространены шире, чем незаписывающие. Часто их снабжали электроприводом и дополнительными узлами автоматики.
Несмотря на разнообразие моделей, символьное обозначение (как нанесённое на клавиатуру, так и печатаемое на ленте) выполняемых машинами операций было вполне стандартизовано.
В качестве примера высокоавтоматизированной записывающей машины можно привести «Precisa 164-12».

Записывающие вычислительные машины называли также арифмографами.

Устройство 
Простейшая суммирующая машина состоит из счётчика и цифронаборника. Колёса или цепи цифронаборника жёстко связаны с соответствующими колёсами счётчика.

Чтобы прибавить 500, надо поставить штырь на цифронаборник в разряд сотен около цифры 5 и провести до упора вниз. Тогда на соответствующем колесе добавится 5 единиц. Перенос будет совершён автоматически.

С подобной конструкцией надлежит работать одной рукой: если правая рука совершит перенос, затрагивающий левую, возможно заклинивание или ошибка в вычислениях. Существуют рычажные системы переноса, свободные от этого недостатка; они обязательны в настоящих профессиональных суммирующих машинах — из-за работы обеими руками, а то и несколькими пальцами они могут дать фору электронному калькулятору и потому исчезли только в 1990-х.

История 
21 августа 1888 г. Уильям Берроуз получил патент на свою суммирующую машину. Он стал основателем American Arithmometer Company, которая позже стала Burroughs Corporation.

См. также 
 Арифмометр
 Вычислительная машина
 История вычислительной техники

Ссылки 
 Сайт об арифмометрах, страница о суммирующих машинах
 Сайт о суммирующих машинах Comptometer

Примечания 

Механические счётные машины